Анато́лий Поздняко́в: Поздняков, Анатолий Иванович (1948—2015) — российский учёный-почвовед и педагог.
 Поздняков, Анатолий Сергеевич (род. 1987) — российский метатель молота.